Словацкий национальный совет () — название ряда политических организаций, создававшихся на протяжении истории Словакии в рамках Королевства Венгрии, Чехословакии и Словацкой республики, либо представлявшие собой организации в изгнании:
 Словацкий национальный совет (1848—1849), созданный в Вене 15—16 сентября 1848 года в ходе революции 1848 года
 Словацкий национальный совет (1914), основанный  во время Первой мировой войны (преобладали национально-культурные цели).
 , принявший «Декларацию словацкого народа», фактически объявив независимость Словакии от Венгрии.
 Словацкий национальный совет (1920—1922), организация словацких эмигрантов, существовавшая в Кракове и Варшаве.
 Словацкий национальный совет (1939—1940), организация словацких эмигрантов, созданная бывшим премьер-министром Миланом Годжей после Мюнхенского сговора в качестве оппозиционного органа чехословацкому правительству в изгнании, возглавляемому Эдвардом Бенешем. 
 Словацкий национальный совет (1948—1960), организация словацких эмигрантов, известная также как «Словацкий национальный совет за границей»
 Словацкий национальный совет (1943—1992), представительный орган государственного управления в Словакии, 1 октября 1992 года преобразованный в Народный совет Словацкой республики

История Словакии
История Чехословакии
Государственное устройство Словакии